Dominik Graňák, född 11 juni 1983 i Havířov, Tjeckoslovakien, är en slovakisk professionell ishockeyspelare som spelar för HC Energie Karlovy Vary i Extraliga. Han har tidigare representerat bland andra Färjestad BK, Linköping HC och Rögle BK i SHL.

Graňák har spelat tolv VM-turneringar, ett OS och två JVM-turneringar för Slovakien.

Statistik

Externa länkar

Födda 1983
Levande personer
Män
Personer från Havířov
Slovakiska ishockeyspelare
Spelare i Färjestads BK
Spelare i HC Energie Karlovy Vary
Spelare i HC Fribourg-Gottéron
Spelare i HC Slavia Prag
Ishockeyspelare i HK Dynamo Moskva
Spelare i Linköping HC
Spelare i Rögle BK